Por Centreville pode estar à procura de:
 Centreville (Alabama)
 Centreville (Illinois)
 Centreville (Maryland)
 Centreville (Michigan)
 Centreville (Mississippi)
 Centreville (Virgínia)

Desambiguações de topônimos